Pages using infobox television with unnecessary name parameter

Mândrie și prejudecătă este o dramă de televiziune britanică din anul 1995, din șase episoade, adaptată de Andrew Davies din romanul cu același nume al lui Jane Austen din 1813. Jennifer Ehle și Colin Firth au jucat în rolul Elizabeth Bennet respectiv, domnul Darcy . Produs de Sue Birtwistle și regizat de Simon Langton, serialul a fost o producție BBC cu finanțare suplimentară de la A&E Network . BBC1 a difuzat inițial episoadele de 55 minute din 24 septembrie până în 29 octombrie 1995. Rețeaua A&E a difuzat serialul în episoade duble în trei nopți consecutive începând cu 14 ianuarie 1996.

Aclamată de critici și un succes popular, Mândrie și prejudecată a fost onorat cu mai multe premii, inclusiv cu premiul BAFTA Television pentru actrița Jennifer Ehle - „Cea mai bună actriță”  și un Emmy pentru „Realizare individuală remarcabilă în design de costume pentru o miniserie sau un special” . Rolul domnului Darcy l-a ridicat pe Colin Firth la rang de vedetă. O scenă care îl prezintă pe Firth într-o cămașă udă a fost recunoscută drept „unul dintre cele mai de neuitat momente din istoria televiziunii britanice”.  The New York Times a numit adaptarea „un amestec plin de duh de povești de dragoste și connivență socială, învelit inteligent în ambițiile și iluziile unei nobili provinciale”.  Seria a inspirat-o pe autoarea Helen Fielding să scrie romanele populare Bridget Jones, iar adaptările lor ecranizate l-au prezentat ulterior pe Firth în rolul iubirii lui Bridget, Mark Darcy.

Complot

Episodul unu 
Domnul Charles Bingley, un gentleman bogat din nordul Angliei, se stabilește la moșia Netherfield, lângă satul Meryton din Hertfordshire, pentru toamnă. Doamna Bennet, spre deosebire de soțul ei, este încântată de perspectiva de a se căsători cu una dintre cele cinci fiice ale ei (Jane, Elizabeth, Mary, Kitty și Lydia) cu nou-venită. Bingley îi place imediat Jane la un dans country local, în timp ce cel mai bun prieten al său, domnul Fitzwilliam Darcy, despre care se zvonește că este de două ori mai bogat, refuză să danseze cu oricine, inclusiv cu Elizabeth. Impresia slabă a lui Elizabeth despre caracterul său este confirmată la o întâlnire ulterioară la Lucas Lodge, iar ea și Darcy se ciocnesc verbal în cele două nopți pe care le petrece la Netherfield, îngrijind Jane bolnavă care s-a îmbolnăvit după ce călărea în ploaie.

Distribuție

Filmare

Muzică și coregrafie

Scena lacului 

 Pride and Prejudice - BBC Online
 Pride and Prejudice - bbc.co.uk
 Pride and Prejudice at the BFI's Screenonline
 Pride and Prejudice video playlist at BBC Worldwide's YouTube channel
 Pride and Prejudice at IMDb
 
Spectacole de televiziune de limbă engleză
Miniseriale